Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
 Zenitalna liczba godzinna (astronomia)